een type register, zie: legger (register)
een balk (bouwkunde)